Ива́н Алекса́ндрович Родио́нов:
 Родионов, Иван Александрович (1866—1940) — русский писатель, участник Белого движения, возможный автор романа «Тихий Дон».
 Родионов, Иван Александрович (1907—1985) — начальник Тульского отделения железной дороги. Герой Социалистического Труда.